El nombre Félix Moreno puede referirse a:

 Félix Moreno Astray (1841-1880), religioso y escritor español;
 Félix Moreno Caballero (1964-), político peruano;
 Félix Moreno de la Cova (1911-1999), político y ganadero español.